Niemcy:
 Sellien - część gminy Zernien, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Osoby:
 Rainer Sellien - niemiecki aktor

Zobacz też:
 Selin
 Sellin